Bilk steht für:

 Bilk, Stadtteil von Düsseldorf 
 Bilk (Wettringen), Bauerschaft in der Gemeinde Wettringen, Nordrhein-Westfalen
 (4425) Bilk, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Acker Bilk (1929–2014), britischer Jazzmusiker 
 Jan Bilk (* 1958), sorbischer Komponist, Musikverleger und -produzent